PHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pahokee Co Glades (Stati Uniti)
 phk – codice ISO 639-3 della lingua phake